Ермаково — название населённых пунктов:

Россия 
 Ермаково — упразднённое село в Магдагачинском районе Амурской области.
 Ермаково — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.
 Ермаково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Ермаково — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Ермаково — деревня в Савинском районе Ивановской области.
 Ермаково — посёлок в Правдинском районе Калининградской области.
 Ермаково — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Ермаково — посёлок в Туруханском районе Красноярского края.
 Ермаково — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Ермаково — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Ермаково — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Ермаково — посёлок в Красногвардейском районе Оренбургской области.
 Ермаково — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Ермаково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Ермаково — село в Ставропольском районе Самарской области.
 Ермаково — деревня в Таборинском муниципальном районе Свердловской области.
 Ермаково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Ермаково — село в Тобольском районе Тюменской области.
 Ермаково — деревня в Увинском районе Удмуртии.
 Ермаково — деревня в Моргаушском районе Чувашии.
 Ермаково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Ермаково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Ермаково — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Ермаково — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.
 Ермаково — село в Пошехонском районе Ярославской области.
 Ермаково — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.
 Ермаково — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ермаково — село в Джанкойском районе.

См. также 
 Ермаково Городище
 Малое Ермаково
 Новоермаково